В США существовало в разное время две различные Па́ртии свобо́ды ().

Партия свободы XIX века 
Па́ртия свобо́ды — политическая партия США в 1840—1848 годах, отколовшаяся от Американского общества борьбы с рабством из-за расхождений с лидером общества Уильямом Гаррисоном. Партия стояла на позициях аболиционизма. Первая национальная конвенция партии прошла в Олбани 1 апреля 1840 года. На выборах 1840 и 1844 годов Партия свободы номинировала на пост президента США бывшего рабовладельца из Кентукки Джеймса Бирни. Однако, он не получил существенной поддержки избирателей. В 1848 году Партия свободы вместе с барнбюрнерами и фракцией «Совесть» объединилась в Партию свободной земли.

Партия свободы XX века 
В 1930-х годах в США существовала другая миноритарная Партия свободы. Однако, она быстро объединилась с Партией безработных.

См. также 
 Аболиционизм
 Партия свободной земли

Политические партии США